Jankovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Jankovice, Gemeinde im Okres Kroměříž, siehe Jankovice u Holešova
Jankovice, Gemeinde im Okres Pardubice, siehe Jankovice u Přelouče
Jankovice, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště, siehe Jankovice u Uherského Hradiště
Jankovice, Ortsteil von Teplá, Okres Cheb
Jankovice, Ortslage von Letohrad, Okres Ústí nad Orlicí

Siehe auch:
 Jankowice